Franco Forini, švicarski dirkač Formule 1, * 29. marec 1965, Muralto, Locarno, Švica.

Življenjepis 
V sezoni 1985 je osvojil naslov v prvenstvu Italijanske Formule 3. V Formuli 1 je nastopil le na treh dirkah v sezoni 1987, ko je dvakrat odstopil, enkrat pa se mu ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Rojeni leta 1958
Živeči ljudje
Švicarski dirkači
Švicarski vozniki Formule 1